Capulincillo puede referirse a:
el nombre común de la planta Eugenia capuli,
el nombre común de la planta Vitex mollis.